Аксель Лаффон (; род. 24 июля 1970, Марсель, Франция) — французская актриса, юморист и режиссёр.

Семья 
Аксель Лаффон — дочь французского шоумена Патриса Лаффона, первого ведущего знаменитой телеигры «Ключи от форта Байяр». После развода родителей и повторного брака матери, Катрин Лапорт, отчимом Аксель стал режиссёр Эдуар Молинаро.

Карьера 
Лаффон дебютировала в кино в 1996 году, сыграв одну из второстепенных ролей в приключенческом фильме Эдуара Молинаро «Бомарше». Тогда же она начала работать в юмористическом шоу Артура La Matinale (1996–99, радиостанция Europe 2), позже принимала участие в комедийных передачах La Grosse Émission и Nulle part ailleurs, которые выходили на каналах Comédie+ и Canal+. В шоу Nulle part ailleurs (2000–01) Лаффон вела постоянную рубрику пародийных скетчей, стилизованных под телевизионный прогноз погоды.

В 2012 году Лаффон сыграла дочь главной героини в криминальной комедии «Полетта. Во все тяжкие». В 2017 году она сыграла в фильме «Все пары делают это», а в 2018-м стала режиссёром комедии «Горячие мамочки» (). Главные роли в ней исполнили сама Аксель, Виржини Ледуайен и Мари-Жозе Кроз.

Фильмография

Личная жизнь 
С 2001 по 2009 год Аксель Лаффон встречалась с актёром Сержем Хазанавичусом, в январе 2006 года у них родилась дочь Митти. После расставания с Хазанавичусом Лаффон на протяжении трёх лет встречалась с Сирилом Пальино, бизнесменом и экс-участником реалити-шоу Secret Story.

Примечания 

Юмористы Франции
Киноактрисы Франции‎